Ibn al-Banna' al-Marrakushi (1256-1321), un mathématicien et astronome marocain ;
 Abdelwahid al-Marrakushi (1185-1250), historien et chroniqueur de l'époque almohade, auteur Al-mu'jib fi talkhis akhbar ahl al-Maghrib  ;
 Abu Ali al-Hassan al-Marrakushi, astronome et mathématicien du , originaire de Marrakech et ayant publié ses œuvres au Caire  ;
 Ibn Abd al-Malik al-Marrakushi (1237-1303), lettré, historien, juge et biographe né à Marrakech et mort à Mansourah près de Tlemcen ;
 Ibn Idhari, dont le nom complet comporte cette nisba ;
 Mohamed el saghir el Ifrini, dont le nom complet comporte cette nisba.

Al-Marrakushi peut aussi désigner :
 Al-Marrakushi, un cratère lunaire.